O termo Kegel pode remeter aos seguintes artigos da Wikipédia:

 Kegel como o sobrenome do explorador Johann Karl Ehrenfried Kegel.
 Kegel como o nome de um determinado tipo de exercício físico, Exercícios Kegel.

Desambiguação